Peter Gordeno (1939–2008) – brytyjski tancerz i kabareciarz
 Peter Gordeno (ur. 1964) – brytyjski muzyk, syn